La Bisbal d'Empordà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Bisbal d'Empordà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 La Bisbal d'Empordà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar